Als Umweltzentrum werden bezeichnet:

 Umweltzentrum Hannover der Bürgerinitiative Umweltschutz Hannover
 Umweltzentrum des Handwerks Thüringen
 Umweltzentrum Karlshöhe in Hamburg-Farmsen